Гайдученко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гайдученко, Вадим Александрович (род. 1995) — белорусский гандболист.
 Гайдученко, Людмила Григорьевна (род. 1966) — советская и украинская атлетка, тренер.
 Гайдученко, Сергей Сергеевич (род. 1989) — российско-украинский хоккеист, вратарь.